Le tournoi de qualification du simple messieurs du tournoi de Wimbledon 2018 se déroule du 25 au . Les matchs se jouent sur gazon au Centre National de Tennis à Roehampton, à quelques encablures de Wimbledon.

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 25 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiés 

  Christian Harrison
  Ruben Bemelmans
  Dennis Novak
  Grégoire Barrère
  Stefano Travaglia
  Norbert Gombos
  Stéphane Robert
  Jason Kubler
  Yannick Maden
  John-Patrick Smith
  Christian Garín
  Ernests Gulbis
  Alex Bolt
  Benjamin Bonzi
  Bradley Klahn
  Thomas Fabbiano

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi du simple messieurs
 Tournoi de qualification du simple dames
 Tournoi de qualification du double messieurs
 Tournoi de qualification du double dames

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2018
Tennis masculin en 2018
Tournoi de Wimbledon 2018